Johnny Lewis est un nom porté par :
 Johnny Lewis (1859–1935), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Johnny Lewis (1983–2012), un acteur américain ;
 Johnny Lewis (1958–), un  anglais ;
 Johnny Lewis, un entraîneur de boxe australien ;
 Johnny Lewis (1939–), un joueur américain de baseball ;
 Johnny Lewis (1901–1973), un joueur australien de football.

Voir aussi 
 
 Johnnie Lewis (1946–), avocat et homme politique libérien